Александр Берхман:
 Берхман, Александр Ермолаевич (?—?) — Георгиевский кавалер (капитан; № 6165; 28 февраля 1840), сын генерал-майора Е. А. Берхмана.
 Берхман, Александр Петрович (1785—1849) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер(1813).